Ervin Zukanović – calciatore bosniaco
 Ibrahim Zukanović – calciatore e allenatore di calcio bosniaco
 Miloš Zukanović – calciatore serbo